Pekuri est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1927), diplomate et ambassadeur finlandais
Kauko Pekuri (1912-1998), athlète finlandais en course de fond
 (1916-1999), pilote de chasse finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois